Блаже Ристовський (1931—2018) — македонський політичний діяч, віце-прем'єр першого уряду незалежної Республіки Македонії.
 Борко Ристовський (* 1982) — македонський гандболіст.
 Деян Ристовський (* 1973) — македонський футболіст.
 Лазар Ристовський (* 1952) — югославський сербський актор театру і кіно, кінорежисер та продюсер.
 Милан Ристовський (* 1998) — македонський футболіст, атакувальний півзахисник хорватської «Рієки».
 Светозар Ристовський (* 1972) — македонський кінорежисер.
 Стефан Ристовський (* 1992) — македонський футболіст, захисник хорватського клубу «Динамо» (Загреб). Чемпіон Хорватії, володар Кубка Хорватії.
Македонські прізвища